Mutations (álbum de Beck)
Mutations (álbum de Fight)

Desambiguação